Manytsch (russisch Маныч, ukrainisch Манич) ist:

 der Name eines russischen Flusses, siehe Manytsch
 der Name eines russischen Sees, siehe Manytsch (See)
 der Name eines Dorfes in der Ukraine, siehe Manytsch (Ukraine)
 der Name einer Siedlung städtischen Typs in Russland, Republik Kalmückien, Rajon Iki-Burul siehe Manytsch (Iki-Burul)
 der Name einer Siedlung in Russland, Republik Kalmückien, Rajon Tschernosemelski siehe Manytsch (Tschernosemelski)
 der Name einer Siedlung in Russland, Oblast Rostow, Rajon Orlowski siehe Manytsch (Orlowski)